Даула́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на захід від Парижа, 195 км на захід від Ренна, 45 км на північ від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 721 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1789,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Даула на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер